{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77801) - || 2001 QA100 || 18 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77802) - || 2001 QW102 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77803) - || 2001 QF103 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77804) - || 2001 QA119 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77805) - || 2001 QG122 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77806) - || 2001 QU123 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77807) - || 2001 QU125 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77808) - || 2001 QQ126 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77809) - || 2001 QE128 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77810) - || 2001 QL130 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77811) - || 2001 QL133 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77812) - || 2001 QC134 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77813) - || 2001 QN134 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77814) - || 2001 QY146 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77815) - || 2001 QM157 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77816) - || 2001 QE161 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77817) - || 2001 QR164 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77818) - || 2001 QK165 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77819) - || 2001 QD168 || 25 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77820) - || 2001 QR174 || 27 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77821) - || 2001 QL178 || 26 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77822) - || 2001 QH184 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77823) - || 2001 QS184 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77824) - || 2001 QX184 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77825) - || 2001 QF189 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77826) - || 2001 QU205 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77827) - || 2001 QA213 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77828) - || 2001 QL215 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77829) - || 2001 QO217 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77830) - || 2001 QZ222 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77831) - || 2001 QL226 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77832) - || 2001 QU226 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77833) - || 2001 QN230 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77834) - || 2001 QW250 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77835) - || 2001 QS255 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77836) - || 2001 QJ258 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77837) - || 2001 QK267 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77838) - || 2001 QO267 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77839) - || 2001 QU268 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77840) - || 2001 QH271 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77841) - || 2001 QO272 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77842) - || 2001 QA273 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77843) - || 2001 QC274 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77844) - || 2001 QF276 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77845) - || 2001 QR279 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77846) - || 2001 QM283 || 18 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77847) - || 2001 QQ287 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77848) - || 2001 QZ289 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77849) - || 2001 RE5 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77850) - || 2001 RB28 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77851) - || 2001 RW33 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77852) - || 2001 RN35 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77853) - || 2001 RS35 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77854) - || 2001 RX36 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77855) - || 2001 RK40 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77856) Noblitt || 2001 RN63 || 11 september 2001 || Oakley || Oakley
|-
| (77857) - || 2001 RG73 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77858) - || 2001 RJ129 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77859) - || 2001 RY131 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77860) - || 2001 RQ133 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77861) - || 2001 RY136 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77862) - || 2001 RG143 || 15 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77863) - || 2001 RA145 || 7 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (77864) - || 2001 RE145 || 7 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77865) - || 2001 RC146 || 8 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77866) - || 2001 RR148 || 10 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77867) - || 2001 RS153 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77868) - || 2001 RY154 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77869) - || 2001 SA || 16 september 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (77870) MOTESS || 2001 SM || 16 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (77871) - || 2001 SC9 || 19 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (77872) - || 2001 SU15 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77873) - || 2001 SQ46 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77874) - || 2001 SK51 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77875) - || 2001 SZ52 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77876) - || 2001 SJ55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77877) - || 2001 SC59 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77878) - || 2001 SE62 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77879) - || 2001 SX79 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77880) - || 2001 SE121 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77881) - || 2001 SG122 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77882) - || 2001 SV124 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77883) - || 2001 SC126 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77884) - || 2001 SG126 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77885) - || 2001 SB143 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77886) - || 2001 SN169 || 22 september 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| (77887) - || 2001 ST171 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77888) - || 2001 SC181 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77889) - || 2001 SM192 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77890) - || 2001 SN200 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77891) - || 2001 SM232 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77892) - || 2001 SZ250 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77893) - || 2001 SM251 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77894) - || 2001 SY263 || 24 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77895) - || 2001 SH324 || 16 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77896) - || 2001 TQ5 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (77897) - || 2001 TE64 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77898) - || 2001 TO88 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77899) - || 2001 TS117 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77900) - || 2001 TR139 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten